44. Mistrzostwa Świata w Zapasach 1996, które odbyły się w stolicy Bułgarii – Sofii. Startowały tylko kobiety.

Tabela medalowa

Kobiety

Styl wolny

Zobacz też 
 Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996

Linki zewnętrzne 
 FILA Database

Mistrzostwa świata w zapasach
1996 w Bułgarii
1996 w zapasach
Sport w Sofii
Zapasy w Bułgarii